Zwischen Haß und Liebe steht für:

 Zwischen Haß und Liebe (1936), Originaltitel His Brother’s Wife, Film von W. S. Van Dyke (1936)
 Zwischen Haß und Liebe (1955), Originaltitel Footsteps in the Fog, Film von Arthur Lubin (1955)